Măcărești se poate referi la:

 Localități din România
 Măcărești - localitate din județul Alba
 Măcărești - localitate din județul Iași
 Localități din Republica Moldova
 Măcărești - comună din raionul Ungheni